Акико Моригами је освојила турнир. У финалу је победила Марион Бартоли са 6:1, 6:3. Ово је била прва WTA титула у појединачној конкуренцији у каријери за Акико Моригами.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Званични сајт турнира
 Сајт ВТА
 Резултати

Отворено првенство Прага у тенису 2007.